Bouctouche, parfois appelé Buctouche, voir Buctuche en anglais, est un nom porté par plusieurs lieux du comté de Kent, au Nouveau-Brunswick (Canada). 

Bouctouche, une ville ;
Bouctouche-Sud, un quartier de cette ville ;

Bouctouche 16, ou Buctouche 16, une réserve indienne ;
La première nation de Bouctouche, gérant cette réserve ;

La baie de Bouctouche ;
La dune de Bouctouche ; 
Le havre de Bouctouche ;
La rivière Bouctouche ;
La Petite rivière Bouctouche ;

Voir aussi 
Baie-de-Bouctouche

Homonymie de toponyme